Charles Bourgeois (1959-) est un ancien joueur canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Charles Bourgeois naît le  à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Il commence sa carrière de joueur dans l'équipe des Aigles bleus de l'Université de Moncton. Il joue ensuite 290 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec trois équipes : les Flames de Calgary, les Blues de Saint-Louis et les Whalers de Hartford.

Il devient ensuite entraineur de l'équipe des Hawks de Moncton dans la Ligue américaine de hockey, puis des Aigles bleus de l'Université de Moncton.

Il est intronisé au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick en 1999.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1978-1979||Aigles bleus de Moncton||CIAU||18||3||3||6||8||-||-||-||-||-
|-
|1979-1980||St. Mary's Springs Academy||MJRHL|| || || || || || || || || ||
|-
|1980-1981||Aigles bleus de Moncton||CIAU||24||8||23||31||44||6||4||6||10|| 
|-
|1981-1982||Flames de Calgary||LNH||54||2||13||15||112||3||0||0||0||7
|-
|1981-1982||Stars d'Oklahoma City||LCH||13||2||2||4||17||-||-||-||-||-
|-
|1982-1983||Flames de Calgary||LNH||15||2||3||5||21||-||-||-||-||-
|-
|1982-1983||Flames du Colorado||LCH||51||10||18||28||128||6||2||3||5||30
|-
|1983-1984||Flames de Calgary||LNH||17||1||3||4||35||8||0||1||1||27
|-
|1983-1984||Flames du Colorado||LCH||54||12||32||44||133||-||-||-||-||-
|-
|1984-1985||Flames de Calgary||LNH||47||2||10||12||134||4||0||0||0||17
|-
|rowspan="2"|1985-1986||Flames de Calgary||LNH||29||5||5||10||128||-||-||-||-||-
|-
|Blues de Saint-Louis||LNH||31||2||7||9||116||19||2||2||4||116
|-
|1986-1987||Blues de Saint-Louis||LNH||66||2||12||14||164||6||0||0||0||27
|-
|rowspan="2"|1985-1986||Blues de Saint-Louis||LNH||30||0||1||1||78||-||-||-||-||-
|-
|Whalers de Hartford||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1988-1989||Whalers de Binghamton||LAH||76||9||35||44||239||-||-||-||-||-
|-
|1989-1990||Français volants de Paris||Nationale 1A||31||17||21||38||122||4||2||1||3||10
|-
|1990-1991||Chamois de Chamonix||Division 1||11||3||7||10||36||-||-||-||-||-
|-
|1991-1992||Hawks de Moncton||LAH||3||0||1||1||6||-||-||-||-||-

|290||16||54||70||788||40||2||3||5||194

|118||24||52||76||278||6||2||3||5||30

|79||9||36||45||245||-||-||-||-||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1959
Naissance à Moncton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur des Flames du Colorado
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Français volants de Paris
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Joueur acadien de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché